Bukovics ist der Familienname folgender Personen: 

 Camilla von Bukovics (1869–1935), österreichische Theaterschauspielerin 
 Christine von Bukovics (1867–1937), österreichische Theaterschauspielerin
 Emmerich von Bukovics (1844–1905), österreichischer Theaterdirektor und Dramaturg
 Erich Bukovics (1921–1975), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Karl von Bukovics (1835–1888), österreichischer Theaterschauspieler
 Margarete von Bukovics (1892–1970), österreichische Theaterschauspielerin
 Toni von Bukovics (1882–1970), österreichische Theater- und Filmschauspielerin